

Palmares est une municipalité de l’État du Pernambouc (au Brésil).
 Le territoire des Palmares, fut un lieu autonome d’esclaves libres — qu’on appelle quilombos en portugais — où vivaient aussi des Amérindiens, des mulâtres et de nombreux blancs.
 Palmares do Sul, ville de la mésorégion métropolitaine de Porto Alegre.
 Palmares Paulista, ville de l'État de São Paulo et la Microrégion de Catanduva.
 La forêt nationale de Palmares,  forêt nationale située dans la région Nord, dans l'État du Roraima.

Palmares est un canton (deuxième échelon administratif) de la province d'Alajuela au Costa Rica.
 , une ville et un district de ce canton.

Voir aussi 
 «  » (homonymie, avec accent sur le e) pour les noms s’y rapportant.

Homonymie de toponyme